Kurt Weidner ist der Name folgender Personen:

* Kurt Weidner (Politiker) (1889–1954), deutscher Unternehmer und Politiker (DDP, FDP)
 Kurt Weidner (Schauspieler) (1907–nach 1974), deutscher Schauspieler 
 Kurt Weidner (Rennrodler), deutscher Rennrodler